
INRIA (, Национальный институт исследований в информатике и автоматике) — национальный исследовательский институт во Франции, работающий в области компьютерных наук, теории управления и прикладной математики.

Создан в 1967 в Роканкур рядом с Парижем в рамках государственной программы .

INRIA является научно-технологическим государственным учреждением (établissement public à caractère scientifique et technologique, EPST) и находится под двойным управлением министерства образования и министерства экономики.

Исследования в области компьютерных наук 
INRIA проводит практические и теоретические исследования в области компьютерных наук. В институте были созданы:
 CaML, язык из семейства ML
 Caml Light и OCaml — реализации языка CaML
 ChorusOS - распределенная микроядерная ОСРВ, одно из двух наиболее ранних микроядер, наряду с Mach
 Bigloo — реализация Scheme
 Coq — программа для автоматического доказательства теорем
 Compcert — верифицированный компилятор языка Си для PowerPC, ARM и x86_32
 CADP — программы для верификации асинхронных конкурентных систем
 Geneauto — кодогенерация из модели 
 Graphite — исследовательская платформа для компьютерной графики, 3D-моделирования и численной геометрии
 SmartEiffel — свободно распространяемый компилятор языка Eiffel
 Scilab — пакет для математических вычислений, сходный и частично совместимый с MATLAB
 Esterel — язык программирования конечных автоматов
 TOM — язык сопоставлений с образцом
 Pharo — реализация Smalltalk с открытым исходным кодом
 OpenViBE — платформа для разработки, тестирования и использования Нейрокомпьютерных интерфейсов

Статус 
В состав INRIA входит 8 исследовательских центров.

До декабря 2007 три центра в Бордо, Лилле и Saclay образовывали единый центр INRIA Futurs.

В октябре 2010, INRIA, совместно с Университетом Пьера и Марии Кюри и Университетом Париж Дидро создали IRILL — центр инноваций и исследований для свободного программного обеспечения.

В INRIA работает около 3.8 тыс. человек, среди которых 1300 исследователей, около тысячи людей, работающих над диссертацией Ph.D. и 500 человек, проходящих пост-докторат.

Литература 
  Alain Beltran, Pascal Griset, Histoire d’un pionnier de l’informatique: 40 ans de recherche à l’Inria, EDP Sciences, 2007, ISBN 2-86883-806-5

Примечания

Ссылки 
 

Учебные заведения Франции
Научные институты Франции
Информатика
Публичные учреждения научно-технологического характера Франции